Schiffkorn ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Schiffkorn (* 1986), österreichischer Schauspieler